Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2016 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl indicko-rumunská pár Rohan Bopanna a Florin Mergea.

Vítězem čtyřhry se stal třetí nasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, který ve finále zdolal turnajové šestky Bopannu s Mergeou výsledkem 6–4 a 7-6. Na podání ztratili pouze jediný míč, když 39 výměn ze 40 vyhráli. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a v premiérovém finále sezóny získali své první trofeje z kategorie ATP Masters. Tecău si odvezl dvacátý debátý deblový titul z okruhu ATP Tour a pro Rojera to byla dvacátá první trofej ze čtyřhry.

Nasazení párů 
Všech osm nasazených párů mělo volný los do druhého kola.
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  'Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
  Rohan Bopanna /  Florin Mergea (finále)
  Alexander Peya /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2016